Toy of the Year награда присуждаемая во многих организациях, может обозначать:

 Toy of the Year награда присуждаемая на  ()
 Toy of the Year награда вручаемая  ()
 Toy of the Year награда в журнале